Fréjus peut désigner :
 Fréjus, une commune française du département du Var ;
 la pointe du Fréjus, un sommet de France, en Savoie ;
 le col du Fréjus, un col des Alpes à la frontière entre la France et l'Italie ;
 le tunnel routier du Fréjus, un tunnel routier transfrontalier entre la France et l'Italie ;
 le tunnel ferroviaire du Fréjus, un tunnel ferroviaire transfrontalier entre la France et l'Italie ;
 Valfréjus, une station de sports d'hiver de France, en Savoie ;
 Fréjus Zerbo (1989), un joueur de basket-ball professionnel ivoirien